Badeinsel steht für:
 aufblasbares Wasserspielzeug, siehe Luftmatratze 
 schwimmende Plattform, siehe Ponton
 künstliche Insel, zum Baden angelegt 

Siehe auch:
 Atoll (Badeinsel) vor Travemünde in der Ostsee
 Badeinsel Steinhude, künstliche Insel im Steinhuder Meer